Azorella minuta är en flockblommig växtart som först beskrevs av D'urv., och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Azorella minuta ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
minuta